Змагання зі стрільби з лука у командній першості серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 року проходили з 28 липня на території лондонського стадіону Lord’s Cricket Ground. У змаганнях брали участь 36 спортсменів з 12 країн.

Медалісти

Змагання

Кваліфікація 
У кваліфікації спортсмени виконують 12 серій пострілів по 6 стріл. Результат збірної складається з суми очок всіх трьох спортсменів. За підсумками попереднього раунду складається сітка плей-оф. 4 команди, що показали найкращий результат у попередньому раунді, потрапили одразу до чвертьфіналу, а решта 8 збірних розпочинають боротьбу в 1/8 фіналу.

Плей-оф

Посилання 
 Результати змагань на офіційному сайті ігор